Elk Forest ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elk Forest (Maryland), im Cecil County
 Elk Forest (West Virginia), im Kanawha County